Anubis bezeichnet: 

 Anubis, den ägyptischen Gott der Totenriten
 Anubis (Algorithmus), einen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus
 (1912) Anubis, einen Hauptgürtelasteroiden
 Anubis (Band), eine australische Progressive-Rock-Band
 Anubis (Roman), einen Roman von Wolfgang Hohlbein
 eine Figur in der Fernsehserie Stargate – Kommando SG-1
 Anubis: The Ride, eine Achterbahn
 Anubis Free Fall Tower im Holiday Park
 Het Huis Anubis, eine belgisch-niederländische Fernsehserie
 deren Neuverfilmungen Das Haus Anubis und House of Anubis
 deren Ableger Het Huis Anubis en de Vijf van het Magische Zwaard
 Das Haus Anubis – Pfad der 7 Sünden, einen Kinofilm zur Serie Das Haus Anubis, 
 Anubis (Hersteller), einen 2007 insolvent gewordenen Computerzubehör-Hersteller der Marke Typhoon